Josette est un prénom féminin français.

Toponyme

 Lac Josette, lac français de l'île des Kerguelen.

Titres

 Josette, film franco-italien d'Albert Capellani et René Leprince, sorti en 1912 ;
 Josette, film français réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1937 ;
 Josette, titre original de Josette et compagnie, film américain d'Allan Dwan, sorti en 1938.

Prénom